Esta é uma lista dos 645 municípios do estado de São Paulo por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação 

S
Area Urbana